L'édition  2017 du tournoi de tennis de Nanchang se déroule du 24 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Peng Shuai remporte l'épreuve en simple, Jiang Xinyu et Tang Qianhui celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Ana Bogdan et de la Slovaque Kristína Kučová. Elles sont respectivement remplacées par Peangtarn Plipuech et Alla Kudryavtseva.

Lauréates 
Peng Shuai remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Nao Hibino.

En double, Jiang Xinyu et Tang Qianhui remportent le titre en s'imposant en finale face à Alla Kudryavtseva et Arina Rodionova. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nanchang
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Nanchang
Tennis en Chine en 2017
Tennis en juillet 2017